Samsung SGH-E710 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, 2 стандартных батареи, зарядний пристрій, пешеходная гарнитура, ремінець, інструкція

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E700
 Samsung SGH-P510
 Samsung SGH-E300
 LG G7120
 LG G7100

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E